Sportovní klub Huhtamaki Okříšky je moravský fotbalový klub z městyse Okříšky, hrající od sezóny 2005/06 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1930 pod názvem SK Okříšky.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Okříšky.

Odchovancem klubu je mj. Michal Štefka.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1930 – SK Okříšky (Sportovní klub Okříšky)
 1948 – TJ Sokol Okříšky (Tělovýchovná jednota Sokol Okříšky)
 1992 – SK Okříšky (Sportovní klub Okříšky)
 2005 – SK Huhtamaki Okříšky (Sportovní klub Huhtamaki Okříšky)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1998/99: Chybí výsledek jednoho utkání Okříšek.
 1999/00: Chybí výsledek jednoho utkání Okříšek (14. června 2000 se Šebkovicemi v Okříškách).

SK Huhtamaki Okříšky „B“ 

SK Huhtamaki Okříšky „B“ je rezervním týmem Okříšek, který se pohybuje v okresních soutěžích. Od sezony 2012/13 hraje Okresní přebor Třebíčska.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2011/12: Postoupilo taktéž vítězné mužstvo TJ Destrukce Jaroměřice nad Rokytnou „B“.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 
 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1930
SK
Sportovní kluby v okrese Třebíč
Fotbal v okrese Třebíč